LG Göttingen steht für:

 Landgericht Göttingen
 Leichtathletikgemeinschaft Göttingen